OCC steht für:
 Optical Crossconnect (Optischer Kreuzverteiler), Gerät der optischen Nachrichtentechnik
 Ocean Cruising Club, ein englischer Segelclub für Blauwassersegler
 Oceania Cycling Confederation, Radsport-Kontinentalverband für Australien und Ozeanien
 Office of the Comptroller of the Currency
 Official Charts Company, verantwortlich für die Ermittlung der britischen Musikcharts
 Operations Control Center, engl. für Leitstand oder eine Steuerzentrale bzw. Leitstelle bei der Betriebsleittechnik
 Optimistic Concurrency Control, Datenbankzugriffsverfahren, siehe Optimistic Concurrency
 Orange County Choppers, eine amerikanische Motorradfirma
 Ordo Carmelitarum Calceatarum, ein katholischer Orden
 Osborne Computer Corporation
 Outpatient Cancer Center (engl., Ambulantes Krebszentrum, oft auch Medizinisches Versorgungszentrum)
 Okzitanien (Verwaltungsregion) (ISO-3166-2:FR-Code), französische Region

OCC